A eleição municipal de Belém em 1985 ocorreu em 15 de novembro. O prefeito na época era Almir Gabriel (PMDB). Coutinho Jorge (PMDB) foi eleito prefeito em turno único.

Resultado da eleição

Primeiro turno

Eleito

Não eleitos 

Belém PA
1985
1985 no Pará